Jméno a příjmení Karel Janoušek má více nositelů:

 Karel Janoušek (1893–1971) – český voják, letecký maršál RAF
 Karel Janoušek (kněz) (* 1947) – český římskokatolický kněz
 Karel Janoušek (grafik) (1933–2017) – český grafik